Ямантаева — деревня в Кунашакском районе Челябинской области. Входит в состав Урукульского сельского поселения.

Деревня основана башкирами в середине 18 века.

География 
Расположена в северо-западной части района, на берегу реки Караболки. Расстояние до районного центра, Кунашака, 29 км.

Население 

(в 1956—105, в 1970—257, в 1983—192, в 1995—220)

Улицы 
 Лесная улица
 Речная улица

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района